I risultati completi del motomondiale 2012 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Bridgestone.

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Moto2

Iscritti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop e propulsore fornito dalla Honda.

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Moto3

Iscritti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica piloti

Risultati wildcard senza punti

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni 

 2012